Els 100 metres lliures femení es va celebrar entre el 6 i el 7 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 09:30.
 Classificats

Semifinals 
Les semifinals es van celebrar a les 17:32.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 
La final es va celebrar el dia 7 d'agost a les 17:32.

Referències 

100 m lliures femeni